Municipio de Warsaw puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:
 Municipio de Warsaw (condado de Duplin, Carolina del Norte)
 Municipio de Warsaw (condado de Hancock, Illinois)
 Municipio de Warsaw (condado de Goodhue, Minnesota)
 Municipio de Warsaw (condado de Rice, Minnesota)
 Municipio de Warsaw (condado de Jefferson, Pensilvania)